99% — восьмой альбом испанской ска-панк-группы Ska-P, выпущенный 5 марта 2013 года, после долгого перерыва (около 4-х лет) и слухов о распаде команды, которые были развеяны с выходом данного альбома. На официальном сайте заявлен как последний альбом группы Ska-P.

Номинация на Грэмми 
За этот альбом группа была номинирована на Грэмми, но отказалась от получения награды из-за своих антивоенных взглядов.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 
 99%  на сайте Яндекс.Музыка
 
 
 

Альбомы Ska-P
Альбомы Испании
Альбомы на испанском языке
Альбомы панк-рока